Натуральне число 1915
 1915 рік до нашої ери
 1915 рік нашої ери